Cleistocactus sepium es una especie de plantas de la familia de las cactáceas, endémica de Colombia, Ecuador y Perú.

Referencias 

sepium